Altenhaßlau bezeichnet:

 Altenhaßlau (Linsengericht), einen Ortsteil in der Gemeinde Linsengericht in Hessen
 Amt Altenhaßlau, ein historisches Amt in der Grafschaft Hanau-Münzenberg